Die Liste der Tatort-Regisseure führt alle 385 Regisseure auf, die für die Krimireihe Tatort der ARD, des ORF und des SF bisher tätig waren.
Berücksichtigt sind dabei alle Folgen, die bis zum 5. März 2023 ausgestrahlt wurden. Diese 1240 Folgen unterteilen sich in 1227 Gemeinschaftsproduktionen und 13 Eigenproduktionen des ORF.

Historisch gesehen gab es drei Regisseure, die ihrer Zeit einmal diese Liste alleine anführten, also in mehr Tatortfolgen Regie führten als jeder andere Regisseur. Der erste solche war natürlich Peter Schulze-Rohr, der Regisseur der ersten Tatortfolge überhaupt. Er konnte den ersten Platz, den er am 29. November 1970 durch Ausstrahlung von Taxi nach Leipzig einnahm, für über elf Jahre verteidigen, bis ihn Theo Mezger am 10. Januar 1982 mit seiner elften Tatortfolge vom ersten Platz verdrängte. Schulze-Rohr hatte zu diesem Zeitpunkt folglich zehn Folgen inszeniert. Obwohl er noch in fünf weiteren Tatortfolgen die Regie übernehmen sollte, konnte er Mezger nicht mehr vom ersten Platz verdrängen, der noch sechs weitere Tatortfolgen inszenierte. Mezgers letzte Tatortfolge wurde am 22. Februar 1987 erstausgestrahlt, doch es sollte fast 14 weitere Jahre dauern, bis auch Mezger den ersten Platz aufgeben musste. Am 10. Dezember 2000 war es dann soweit, die Erstausstrahlung der 17. Tatortfolge von Hartmut Griesmayr verdrängte Mezger vom ersten Platz, der sich diesen schon seit dem 28. Mai 2000 mit Griesmayr teilen musste. Am 25. Februar 2007 schaffte es Griesmayrs letzte und 26. Tatortfolge ins Fernsehen. Bis heute sitzt er auf dem ersten Platz sogar mit fünf Folgen Abstand vor den Zweitplatzierten Hajo Gies und Thomas Jauch.

In der gleich folgenden Tabelle haben wir die Regisseure mit der Spalte Rang nach der Anzahl der Tatortfolgen sortiert. Bei Gleichstand haben wir denjenigem die bessere Platzierung erteilt, der seine Folgen früher inszenierte. Im vorherigen Abschnitt sind wir auf diese feinere Unterteilung nicht eingegangen und erlaubten damit auch mehrere Personen auf demselben Platz bei gleicher Anzahl an Tatortfolgen.

Die Regisseure Peter Henning und Claudia Prietzel arbeiteten in ihren drei Tatortfolgen zusammen. Die anderen 383 hier aufgeführten Regisseure führten in ihren Tatortprojekten alleine Regie.

Folgen pro Regisseur 
Die folgende Tabelle fasst zusammen, wie viele Regisseure wie viele Tatortfolgen inszenierten.

Siehe auch 
 Tatort (Fernsehreihe)
 Liste der Tatort-Folgen
 Liste der Tatort-Autoren

Weblinks 
 daserste.de – Tatort

ORF (Fernsehen)
!Regisseure
Regisseure